О́льга Алексе́евна Перегу́дова (род.  года, СССР) — российский учёный-, доктор физико-математических наук. Профессор Ульяновского государственного университета (УлГУ).

Биография 
О. А. Перегудова родилась 6 августа 1975 года. В 1997 году окончила Ульяновский филиал МГУ по специальности «Механика. Прикладная математика», а в 2000 году — аспирантуру Ульяновского государственного университета (УлГУ). В 2001 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности «Теоретическая механика» (тема — «Метод сравнения в задачах об асимптотической устойчивости и неустойчивости»; научный руководитель — профессор А. С. Андреев).

С 2001 года работает в УлГУ: старший преподаватель, доцент (2006); с 2010 года — профессор кафедры информационной безопасности и теории управления.

В 2009 году защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора физико-математических наук (тема — «Решение задач об устойчивости и управлении движением неавтономных механических систем на принципах сравнения и декомпозиции»).

С 2015 года Ольга Перегудова является членом Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике.

Научная деятельность 
Научные интересы О. А. Перегудовой в основном относятся к устойчивости и управлению движением механических систем, качественной теории дифференциальных и функционально-дифференциальных уравнений.

Публикации

Отдельные издания

Некоторые статьи

Примечания

Ссылки 
 

Преподаватели УлГУ